GWM est un sigle qui peut désigner :
 Great Wall Motors, un constructeur automobile chinois.

gwm est un codee qui peut désigner :
 , une langue australienne parlée à Cape York dans le Queensland, selon le code des langues ISO 639-3.

Code